Aslan signifie « lion » en turc (c'est son nom en zoologie). Une variante de ce mot est Arslan.

Patronyme 
 Clément Aslan, résident aux mines de Nancy.
 Grégoire Aslan (1908-1982), comédien français.

 Mihail Aslan (1857-1936), général roumain.
 Reza Aslan (né en 1972), écrivain et universitaire américano-iranien.

Pseudonyme 
 Aslan (1930-2014) ou Alain Aslan, de son vrai nom Alain Gourdon, artiste français.

Fiction 
 Aslan, personnage central de l'œuvre Le Monde de Narnia.
Aslan Jade Callenreese "Ash Lynx", personnage principal du manga et anime Banana Fish.

Musique 
 Aslan, groupe de rock irlandais, originaire de Dublin.
 Aslan, rappeur Marseillais

Voir aussi 
 Aslanian
 Aslanoğlu
 Aslanov

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc